Black ops o black operations – tipo particolare di operazioni segrete, spesso di carattere illegale
 Call of Duty: Black Ops – videogioco del 2010
 Call of Duty: Black Ops 2 – videogioco del 2012
 Black Ops Declassified – videogioco del 2012
 Black Ops Entertainment – un'azienda sviluppatrice di videogiochi, fondata nel 1994
 Black Ops – canzone dei They Might Be Giants, contenuta nell'album Nanobots